LSB:

 Linux Standard Base
 Наименьший значащий бит (Least Significant Bit) — метод стеганографии.